The Colour of Magic ist Titel folgender Werke:

 The Colour of Magic, Originaltitel von Die Farben der Magie, Roman von Terry Pratchett (1983)
 The Colour of Magic (Computerspiel), Textadventure aus dem Jahr 1986
 The Color of Magic – Die Reise des Zauberers, britischer Film von Vadim Jean (2008)